Нугман Абишев (; 15 января 1906 — 4 февраля 1988) — казахский советский певец (тенор). Заслуженный артист Казахской ССР (1948), Народный артист Казахской ССР (1968).

Биография 
Родился 15 января 1906 года на территории современного Каркаралинского района Карагандинской области. В возрасте 14 лет начал выступать в кружках художественной самодеятельности, играл на домбре. В 1934 году принял участие в первом Всеказахстанском слёте деятелей народного творчества и стал его призёром. С 1935 по 1960 год — солист Казахской государственной филармонии, с 1960 по 1970 год — солист Казахконцерта. Скончался 4 февраля 1988 года в Алма-Ате.

Внёс значительный вклад в популяризацию песен Абая Кунанбаева, Биржан-сала, Акана Серэ и других народных композиторов.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (03.01.1959)
 Народный артист Казахской ССР (1968)
 Заслуженный артист Казахской ССР (1948)

Примечания 

 

Теноры
Теноры Казахстана
Заслуженные артисты Казахской ССР
Народные артисты Казахской ССР
Родившиеся в Каркаралинском районе